Појам Калаора може да се односи на:

 Калаора (Шпанија)
 Калаора (Сомбререте), насеље је у Мексику у савезној држави Закатекас у општини Сомбререте